Джан-Али хан (Еналей, ) (1516, Касимов — 25 сентября 1535, Иске-Казань) — касимовский правитель, царевич (1519—1532), казанский хан (1532—1535). Сын Шейх-Аулияр султана, брат казанского хана Шах-Али. До получения казанского престола (1532) именовался царевичем.

Получил касимовский престол от московского великого князя Василия III в 1519 году после отбытия брата Шах-Али в Казань. Сохранил за собой титул царевича даже после возвращения Шах-Али (1521). В 1532 году по просьбе казанцев был возведен на казанский престол, однако реально управляли государством карачибек Булат Ширин и царевна Гаухаршад.

В июне 1533 году женился на Сююмбике, дочери ногайского бия Юсуфа. Дочь хана Джан-Али взял себе в жены Абдулла Ак-Кубеков.

В 1535 году был свергнут казанской знатью и сослан в Иске-Казань. Похоронен в казанском кремле.

Примечания

Литература 
 

Касимовские правители
Казанские ханы
Родившиеся в 1516 году
Умершие в 1535 году
Умершие 25 сентября
Персоналии по алфавиту